Międzynarodowy Fundusz Walutowy
 morska farma wiatrowa